„Нашият език“ е националният химн на Република Молдова от 1994 г.

За кратък период от време официалният химн на страната е „Събуди се, Румънецо!“ (Deşteaptă-te, Române!), което е националният химн на Румъния.

Текстът е написан от Алексей Матеевчич (1888 – 1917) месец преди смъртта му. Матеевчич допринася значително за националната еманципация на Бесарабия. Музиката за химна е съставена от Александру Кристеа (1890 – 1942).

Оригинален текст 
Limba noastră-i o comoară
În adîncuri înfundată
Un șirag de piatră rară
Pe moșie revărsată.

Limba noastră-i foc, ce arde
Într-un neam, ce fără veste
S-a trezit din somn de moarte,
Ca viteazul din poveste.

Limba noastră-i frunză verde,
Zbuciumul din codrii veșnici,
Nistrul lin, ce-n valuri pierde
Ai luceferilor sfeșnici.

Limba noastra-i limbă sfântă,
Limba vechilor cazanii,
Care-o plâng și care-o cântă
Pe la vatra lor țăranii.

Răsări-va o comoară
În adâncuri înfundată,
Un șirag de piatră rară
Pe moșie revărsată.

Източници 

Химни на Молдова